Tomassi – cognome italiano
 Italo Tomassi, pittore e scenografo italiano
 Maurizio Tomassi, ex cestista italiano
 Vincenzo Tomassi, montatore italiano